Subordination (von lateinisch subordinatio „Unterordnung“) steht für:

 Subordination (Linguistik), sprachliche Abhängigkeit eines Satzglieds

In der Mathematik:
 Subordination (Funktionalanalysis), eine Methode um eine neue Halbgruppe aus einer bestehenden zu erschaffen

Siehe auch:
 Subordinationstheorie, eine Theorie zur Abgrenzung von öffentlichem und privatem Recht
 Subordinatianismus, Unterordnung von Jesus Christus unter Gott Vater im frühen Christentum
 Insubordination, mangelnde Ein- und Unterordnung